

Geografia 
 Maida Vale – zona di Londra
 Maida Vale – stazione della metropolitana di Londra
 Maida Vale – sobborgo di Perth in Australia
 Maida Vale Studios – studi di registrazione nell'omonima zona di Londra

Musica 
 Maida Vale – album degli Stradaperta del 1979
 Maida Vale – album dei Van der Graaf Generator del 1994